Harrison hace referencia a varios artículos:

Localidades en Estados Unidos 
 Harrison (Arkansas)
 Harrison (Nueva Jersey)
 Harrison (Nueva York)
 Harrison (Wisconsin), varios lugares en el estado de Wisconsin;
 Condado de Harrison, varios lugares;

Personas
 George Harrison, músico británico;	
 Harrison Ford, actor estadounidense;
 Kayla Harrison, yudoca estadounidense.
 Marc Harrison, pionero del diseño universal.
 Rick Harrison , dueño de la casa de empeño "Oro y Plata, en Las Vegas.
 Ross Granville Harrison, embriólogo estadounidense.
 William Henry Harrison, noveno presidente de los Estados Unidos;

Ficción
 B.J. Harrison, personaje de El Padrino III.